Московска епархија може бити:

 Московска епархија, црквена област Руске православне цркве;
 Московска епархија (1917—2021), специфична црквена организација од 1917. до 2021.

Московска епархија